Cuacuilco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuacuilco, Zacapoaxtla, ort, Puebla, 
 Cuacuilco, Ahuacatlán, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar